Valparaiso (Florida)
 Valparaiso (Indiana)
 Valparaiso (Nebraska)
 Valparaíso (municipi de Zacatecas), municipi de l'estat de Zacatecas (Mèxic) 
 Valparaíso, ciutat i comuna xilena al litoral central del territori continental de Xile, capital de la regió i de la província homònimes

 Província de Valparaíso, territori al centre-oest de la Regió de Valparaíso 
 Regió de Valparaíso, cinquena de les 15 regions en què està dividit el territori xilè, composta per set províncies
 Peça Valparaiso o peça Hotel Valparaíso Cas Palma Arena, peça separada del Cas Palma Arena 
 Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso, universitat a la ciutat xilena de Valparaíso 
 Valparaíso Sporting, hipòdrom de la ciutat de Viña del Mar, Regió de Valparaíso, Xile